Shalimar kan syfta på följande:

 Shalimar, indisk-amerikansk film från 1978
 Shalimar, Florida, ort i USA
 Shādmehr, ort i Iran